Омал () — понтийский смешанный круговой («корон» или «хорон» — греческое слово, заимствованное в турецкий язык как название танца) танец. «Омалос» на греческом означает «ровный». Считается одним и из самых распространённых понтийских танцев, поскольку имеет множество региональных вариаций: омал керасундский (Ομάλ Κερασούντας) или лахана (Λάχανα), омал учай (Ούτσαϊ) из Никополя (Νικόπολης) и омал гарасари (Ομάλ Γαρασάρης).

Является популярным танцем как у понтийцев в России, так и в региональной культуре населения Черноморского побережья в Турции (Karadeniz kьltьrь). Омал является одним из легчайших танцев, из-за этого пользуется спросом даже у окружения понтийцев. В качестве символа понтийской культурной национальной идентичности исполняется на фестивалях понтийской культуры и праздниках (свадьбах, днях рождения, греческих культурных мероприятиях и т. д.). Исполнение кругового танца является одним из ритуалов на свадьбах, танцуют омал, тик, тромахтон, кочари, тригона и т. д.

Существует теория, что омал происходит от танца под названием серра.

Понтийские танцы 
 Кόчари (понтийский танец).
 Тик (танец)
 Тромахтон
 Омал
 Самсон
 Тригона
 Сераница
 Серра
 Дипад
 Леча (лячо)
 Зебекико (зебетико)
 Лецина

Примечания 

Народные танцы Ближнего Востока